Община Углевик () —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Углевик. Входит в формирующийся регион Биелина.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Углевик составила 16 538 человек, по переписи 1991 года в границах 2013 года —  17 807 человек, в границах 1991 года — 25 587 человек.

Этнический состав населения общины Углевик по переписи 1991 года (в границах 1991 года):
 сербы — 14 468 (56,54 %);
 боснийские мусульмане — 10 241 (40,02 %);
 хорваты — 56 (0,21 %);
 югославы — 290 (1,13 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 532 (2,07 %).
 Всего: 25 587 чел.

Этнический состав населения общины Углевик по переписи 1971 года (в границах 1971 года):
 сербы — 14 816 (61,27 %);
 боснийские мусульмане — 8859 (36,64 %);
 хорваты — 53 (0,21 %);
 югославы — 35 (0,14 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 415 (1,71 %).
 Всего: 24 178 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 25 населённых пунктов, в том числе город Углевик.

История 
После боснийской войны границы общины были изменены. Ряд населенных пунктов (Сниежница, Стари-Теочак и Теочак-Крстац) из довоенной общины Углевик отошли к ФБиГ в общину Теочак.

Примечания 

Общины Республики Сербской